Frisbee oder Frisbie steht für:

 das nach der „Frisbie Pie Company“ benannte Sportgerät Frisbee
 Frisbee (Karussell), eine sich während der Fahrt drehende Schaukel
 ein Techno-Label, siehe Frisbee Tracks
 Frisbie-Hoeft Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Frisbie oder Frisbee ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Frisbie (* 1992), amerikanische Fußballspielerin
 Lonnie Frisbee (1949–1993), amerikanischer Evangelist
 Robert Dean Frisbie (1896–1948) amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Frisby
 Ker-Frisbie-Doktrin